Antonio Pinilla, footballeur espagnol ;
 Javier Cienfuegos Pinilla, athlète espagnol spécialiste du lancer de marteau ;
 José María Pinilla Fábrega (1919-1979), président du Panamá de 1968 à 1969 ;
 Marc Pinilla, chanteur belge du groupe Suarez ;
 Mauricio Pinilla,  footballeur international chilien ;
 Gustavo Rojas Pinilla, général et dictateur colombien.
Patronyme hispanique